Gorter ist der Familienname folgender Personen:

 Arjen Gorter (* 1948), niederländischer Jazzbassist
 Arnold Marc Gorter (1866–1933), niederländischer Landschaftsmaler
 Cornelis Jacobus Gorter (1907–1980), niederländischer Physiker (auch Cor Gorter)
 David de Gorter (1717–1783), niederländischer Mediziner und Botaniker
 Donny Gorter (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Harry de Gorter, Agrarökonom
 Herman Gorter (1864–1927), niederländischer Dichter und rätekommunistischer Theoretiker
 Jay Gorter (* 2000), niederländischer Fußballtorwart
 Johannes de Gorter (1689–1762), niederländischer Arzt
 Mathew Gorter (* 1985), neuseeländischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Nina Gorter (1866–1922), niederländisch-deutsche Musikpädagogin
 Richard Gorter (1875/76–1943), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant sowie Bühnenautor
 Wilhelmus Gorter (* 1963), niederländischer Fußballspieler
 Wolfgang Gorter (1908–1989), deutscher Bergpionier und Filmemacher